Repartimiento puede referirse a:
 La acción y efecto de repartir y el documento o registro de lo que ha tocado a cada uno en un reparto.
 El oficio y oficina del repartidor de los tribunales.
 Varios conceptos historiográficos:
 El repartimiento (Edad Media), sistema de repoblación durante la fase de la Reconquista, especialmente en el siglo XIII, que afectó a Andalucía, Aragón, Valencia, Murcia y Mallorca, consistente en una distribución de casas y heredades de las poblaciones reconquistadas entre quienes habían tomado parte en su conquista.
 El repartimiento de impuestos, sistema de recaudación tributaria empleado en el Antiguo Régimen.
 El repartimiento de indios, en la conquista de América.

Referencias